"Solbiate" pode ser:
 Solbiate, comuna lombarda da província de Como
 Solbiate Arno, comuna lombarda da província de Varese
 Solbiate Olona, comuna lombarda da província de Varese

Desambiguações de topônimos